Moritz von Oldenburg ist der Name folgender Personen:

 Moritz I. (Oldenburg) (um 1145–1209), Graf von Oldenburg
 Moritz von Oldenburg (Erzbischof) (vor 1313–1368), Erzbischof, Domherr in Bremen, Kontrahent in der Bremer Erzbischofsfehde
 Moritz II. (Oldenburg) (auch Moritz IV.; 1381–1420), Graf von Oldenburg
 Moritz III. (Oldenburg-Delmenhorst) (selten auch Moritz IV bzw. Moritz V. genannt; 1428–1464), Graf von Oldenburg